Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2004 года проводились с 15 по 16 августа в Афинском олимпийском спортивном комплексе. Приняли участие 59 спортсменов из 55 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал 
16 августа 2004, в 19:45 по местному времени

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 104   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004